Wecken bezeichnet folgende Backwaren:

 regional ein Brötchen
 in Südostdeutschland und Österreich ein längliches, typisch 1 kg schweres Brot
 in Norddeutschland ein Gebäck aus Rosinenteig, siehe Heißwecke

Siehe auch:
 Weck
 Wecke